

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Perryville – census-designated place del Borough di Lake and Peninsula, Alaska
 Perryville – capoluogo della Contea di Perry, Arkansas
 Perryville – città della Contea di Boyle, Kentucky
 Perryville – città della Contea di Cecil, Maryland
 Perryville – capoluogo della Contea di Perry, Missouri

Informatica 
 Perryville – processore Intel